Кормо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Кормо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен